Лисимаха в древнегреческой мифологии:
 Лисимаха — дочь Приама от наложницы.  См. Список детей Приама.
 Лисимаха — дочь Абанта. Жена Талая (по версии). См. Мифы Арголиды.

Героини древнегреческих мифов